Брандт () — німецьке прізвище. Відомі представники:

 Бетсі Брандт (1976) — американська актриса.
 Брандт Федір Федорович (Йоганн Фрідріх) (1802—1879) — німецький зоолог, академік Петербурзької АН.
 Віллі Брандт — канцлер Німеччини, лауреат Нобелівської премії миру (1971).
 Георг Брандт — шведський хімік.
 Маріанна Брандт (1893—1983) — німецька художниця, фотографиня, скульпторка і промислова дизайнерка.
 Брандт Федір Федорович (Брандт Йоганн Фрідріх) (; (1802—1879) — німецький зоолог, академік Петербурзької АН (з 1832).
 Юліан Брандт (нар. 1996 р.) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Баєр 04» та молодіжної збірної Німеччини.
 Юзеф Брандт (1841—1915) — польський художник-реаліст.
 Брандт Яків Іларіонович (1716—1774) — Член Другої Малоросійської колегії (1764—1766 рр.) в Глухові, в.о. Новоросійського губернатора (1765—1767 рр.)

Див. також 

 Міномет Брандт
 Астероїд Брандт

Посилання 
 
Німецькі прізвища